Crystal Days: 1979–1999 — збірка пісень англійської групи Echo & the Bunnymen, яка була випущена 17 липня 2001 року.

Композиції 
 Monkeys – 3:04
 The Pictures on My Wall – 2:51
 Read It in Books – 2:59
 Villiers Terrace – 4:13
 Rescue – 4:26
 Simple Stuff – 2:35
 Stars Are Stars – 2:47
 All That Jazz – 2:47
 Crocodiles – 2:40
 The Puppet – 3:07
 Do It Clean – 2:48
 Show of Strength −4:56
 Over the Wall – 6:06
 A Promise – 4:04
 Heaven Up Here −3:43
 All My Colours – 4:02
 Broke My Neck – 7:17
 No Hands – 3:11
 Fuel – 4:05
 The Subject – 5:09
 The Back of Love – 3:15
 The Cutter – 3:52
 Way Out and Up We Go – 4:03
 Clay – 4:16
 Heads Will Roll – 3:33
 Gods Will Be Gods – 5:30
 Never Stop (Discotheque) – 4:46
 Watch Out Below – 2:50
 The Killing Moon – 9:13
 Silver (Tidal Wave) – 5:12
 Angels and Devils – 4:23
 Crystal Days – 2:26
 Seven Seas – 3:20
 My Kingdom – 4:06
 Ocean Rain – 5:18
 All You Need Is Love – 6:42
 Bring on the Dancing Horses – 4:05
 Over Your Shoulder – 4:07
 Lover, I Love You – 4:20
 Satisfaction – 4:11
 New Direction – 4:23
 Ship of Fools – 4:04
 All My Life – 4:10
 The Game – 3:51
 Bedbugs and Ballyhoo – 3:29
 Lips Like Sugar – 4:37
 People Are Strange – 4:32
 Rollercoaster – 4:05
 Don't Let It Get You Down – 3:52
 I Want to Be There (When You Come) – 3:39
 Nothing Lasts Forever – 3:56
 Hurricane – 4:21
 Rust – 5:24
 What Are You Going To Do With Your Life? – 5:11
 In the Midnight Hour – 3:30
 Start Again – 3:26
 The Original Cutter – A Drop in the Ocean – 4:00
 Heads Will Roll – 4:25
 Bedbugs and Ballyhoo – 3:38
 Zimbo – 4:57
 Angels and Devils – 3:04
 She Cracked – 2:54
 It's All Over Now, Baby Blue – 3:33
 Soul Kitchen – 3:50
 Action Woman – 3:21
 Paint It, Black – 3:15
 Run Run Run – 3:59
 Friction – 4:44
 Crocodiles – 6:06
 Heroin – 5:43
 Do It Clean – 8:18
 The Cutter – 4:06

Учасники запису 
 Іен Маккаллох — вокал
 Уїлл Сарджент — гітара
 Стівен Бреннан — бас гітара
 Горді Гоуді — гітара
 Кері Джеймс — клавішні
 Ніколас Килрой — ударні

Джерела 
 Crystal Days: 1979–1999  allmusic
 Crystal Days: 1979–1999 last.fm

Альбоми Echo & the Bunnymen